Keck se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Daniels Keck
 Karl Keck